Александр Зельверович (; 7 августа 1877, Люблин, Польша — 17 июня 1955, Варшава, Польша) — польский , , театральный деятель, .

Биография 
Александр Зельверович родился 7 августа 1877 года в Люблине в семье врача. Впервые выступил на сцене еще будучи учеником гимназии в 1890 году (роль Слуги в «Комедии ошибок» Шекспира) во время гастролей лодзинской труппы  в Варшаве. В 1897 году окончил драматическую студию при Варшавском музыкальном обществе. Изучал литературу и общественные науки в Женевском университете (1898-99). В 1899, прервав занятия в университете, Зельверович начал артистическую деятельность в Лодзе. В 1900 году поступил в Краковском театре, где наряду с исполнением фарсово-комедийных ролей создал заметные драматические образы; был первым исполнителем роли Каспера («Свадьба» Станислава Выспянского, 1900), позже в этой же пьесе выступил в роли Чепеца; в «Дзядах» А. Мицкевича (постановка Выспянского) исполнил роли ксендза Петра и Байкового, в пьесах Юлиуша Словацкого играл Грабеца («Балладина», 1902) и Майора в пьесе («Фантазии», 1907).

Во время пребывания в России в 1908 году Александр Зельверович встречался с Максимом Горьким и К. Станиславским, посещал спектакли МХАТ, что значительно повлияло на его творчество. В 1908—1911 годах руководил театром в Лодзе, в 1911-13 работал в «Объединенном театре» (театр «Зъедночоны») в Варшаве, где поставил «Свадьбу» Выспянского (1911), «Иридион» С. Красинского (1912, исполнил роль Масинисси). В 1913—1955 гг. с перерывами работал в Польском театре (Варшава), где поставил спектакли «Лисистрата» Аристофана (1913), «Юлий Цезарь» (1914) и «Сон в летнюю ночь» (1923) Шекспира, «Живой труп» (по Л. Толстому, 1916, исполнил роль Протасова); «Господин Йовяльський» А. Фредро (1923, роль камергера), «Растратчики» Виталия Катаева (1932, роль Прохорова) и др.

3ельверович был режиссером в театрах Кракова (1917-18), Варшавы («Разнообразия» и «Редут», 1919-20), Лодзе (1920-21). В 1925-26 годах вместе с Л. Шиллером и В. Хожицей руководил Театром имени Богуславского в Варшаве, где поставил «Ревизора» Гоголя и исполнил в этом спектакле роль Городничего. В 1929—1931 годах руководил театром в Вильно. В 1932-м в варшавском театре «Вельки» поставил оперу «Севильский цирюльник».

Во время немецкой оккупации Польши во время Второй мировой войны 3ельверович прервал свою творческую деятельность, работал кассиром в Доме инвалидов войны и директором Дома престарелых. После войны играл в театре Войска польского в Лодзе, затем в Катовице и Кракове. С 1947 года и до конца жизни был актером варшавского Польского театра.

Александр 3ельверович является автором ряда статей, в которых выступал против натуралистических тенденций в театре. С 1912 занимался педагогической деятельностью; в 1945-47 руководил Высшим театрально школой в Лодзи, был почётным ректором Высшей театральной школы в Варшаве.

Кроме театральной деятельности Александр Зельверович также снимался в кино («Три сердца», 1939).

Александр Зельверович дважды был отмечен Государственной премией Польской Народной республики: в 1950 году — за творческую и педагогическую деятельность, в 1951-м — за исполнение роли Яскровича (в постановке «Истории греха» Сек. Жеромского в театре «Камеральни»).

Память 
В 1955 году имя Александра Зельверовича присвоено Государственной высшей школе театрального искусства в Варшаве (сейчас Театральная академия имени Александра Зельверовича). С 1985 года редакция ежемесячника «Театр» присуждает награды имени Александр Зельверовича за лучшие женскую и мужскую роли театрального сезона.

Фильмография 

 : Оборона Ченстохова / Obrona czestochowy … Ян Онуфрий Заглобы
 : Варшавская безопасность и ее тайны / Ochrana warszawska i jej tajemnice … Запольский, отец Галины
 : Ураган / Huragan … Александр Велопольский
 : Сильный человек / Mocny czlowiek редактор …
 : Княгиня Лович / Ksiezna Lowicka … отец Иоанны, Бронек
 : Дворец на колёсах / Palac na kólkach … Франческо
 : История греха / Dzieje grzechu … хирург
 : Пробуждение / Przebudzenie … господин Плонський
 : Две Йоаси / Dwie Joasie … Ковальский
 : Любви выпускницы / Milosc maturzystki … господин Плонський
 : Вереск / Wrzos … Шпановський, отец Казії
 : Люди Вислы / Ludzie Wisly … Полонский
 : Граница / Granica … Валерий Жембевич
 : Три сердца / Trzy serca … дядя Северин
 : Доктор Мурек / Doktór Murek … директор Яцек Чабран
 : Жена и не жена / Zona i nie zona
 : Два часа / Dwie godziny … соседа Марека

Библиография 
 B. Osterloff, Aleksander Zelwerowicz,tom 1 и 2, Изд. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Warszawa (2011)
 A. Zelwerowicz, Gawędy starego komedianta,Изд. Iskry, Warszawa (1958)
 A. Zelwerowicz, O sztuce teatralnej. Artykuły-wspomnienia-wywiady z lat 1908—1954, pod red. Barbary Osterloff, Изд. Wiedza o kulturze,Wrocław (1993)
 A. Zelwerowicz, Listy, wstęp, wybór i opracowanie Barbara Osterloff, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza i Wydawnictwo Krąg, Warszawa (1999)
 Aleksander Zelwerowicz [praca zbiorowa], Wilno (1931)
 W. Horzyca, Aleksander Zelwerowicz, Warszawa (1935)
 W. Fallek, Scena łódzka pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza: karta z dziejów Teatru Łódzkiego (1908—1911), Łódź (1937)
 J. Macierakowski, W. Natanson, Aleksander Zelwerowicz,PIW, Warszawa (1957)

Источники

Примечания

Ссылки 

 Александр Зельвенрович в театральной базе данных e-teatr.pl
 Биография Александра Зельцеровича на сайте Culture.pl

Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Актёры немого кино Польши
Директора Национального театра (Варшава)
Праведники народов мира в Польше